Sherer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert W. Sherer (1916–1986), US-amerikanischer Diplomat
 Dave Sherer (* 1937), US-amerikanischer Footballspieler
 Moshe Sherer (1921–1998), US-amerikanischer Rabbiner
 Rod Sherer (* 1964), US-amerikanischer Politiker
 Teal Sherer (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Tommy Sherer (* 1948), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Scherer